Matoušek est un nom tchèque porté par :
 František Matoušek (1901-1961), peintre tchèque
Ivan Matoušek (1948 -), écrivain tchèque.
 Jaroslav Matoušek (1951-), sprinteur tchèque
 Jiří Matoušek (1963-), mathématicien et informaticien tchèque